DFT steht als Abkürzung für:
 Designer for Tomorrow, Mode-Award für Nachwuchsdesigner, 2009  ins Leben gerufen von Peek & Cloppenburg (Düsseldorf)

 Diskrete Fourier-Transformation, Methode zur digitalen Signalverarbeitung
 Dry Film Thickness, Schichtdickenmessung einer Beschichtung oder Lackierung nach dem Trocknen

Abkürzung